L’arbre généalogique de la , fondée par Sethnakht, est complexe et incomplet. Les relations sont peu claires spécialement vers la fin de la dynastie. Les noms féminins sont indiqués en italique, les chiffres correspondent à l'ordre probable des fils de Ramsès .

Selon une étude scientifique menée par Zahi Hawass et ses collègues et publiée en , Ramsès III et sa lignée patrilinéaire appartenaient à l'haplogroupe du chromosome Y E1b1a, que l'on trouve principalement en Afrique subsaharienne.

Source 
.

Notes 

Index égyptologique
XXe dynastie égyptienne
20